НФК Изток или Източна дивизия на Националната футболна конференция е една от четирите дивизии на Националната футболна конференция (НФК), част от Националната футболна лига (НФЛ). НФК Изток съдържа 4 отбора – Далас Каубойс, Ню Йорк Джайънтс, Филаделфия Ийгълс и Уошингтън Редскинс.

От обединението на Американската футболна лига (АФЛ) и НФЛ през 1970 г., отборите в нея са участвали общо двадесет пъти в Супербоул и са печелили дванадесет от тях, повече от отборите от която и да е дивизия в лигата.

История

НФЛ Кепитъл 
Дивизията е създадена през 1967 под името НФЛ Кепитъл (NFL Capitol, букв. Капитолийска дивизия на Националната Футболна лига), тъй като отборите са разположени около столицата на САЩ – Вашингтон. През 1967 и 1969 отборите в дивизията са Далас, Филаделфия, Уошингтън и Ню Орлиънс Сейнтс, а през сезон 1968 Сейнтс са заменени от Ню Йорк Джайънтс.

НФК Изток 
През 1970 НФЛ се обединява с Американската футболна лига, запазвайки името си. Създават се две конференции – национална и американска. НФЛ Кепитъл става част от националната и приема името НФК Изток. Отборите в дивизията са Каубойс, Ийгълс, Редскинс, Джайънтс и Сейнт Луис Кардиналс.

През 1988 Кардиналс се местят във Финикс и приемат името Финикс Кардиналс, а през 1994 променят името си още веднъж, този път на Аризона Кардиналс. През 2002 Кардиналс са преместени в НФЛ Запад.

Далас Каубойс са най-успешният отбор в НФК Изток, като са ставали 20 пъти шампиони на дивизията и са печелили 5 пъти Супербоул.

Шампиони на дивизията 

 #Заради стачка на играчите редовния сезон през 1982 е само от девет срещи. За плейофите се класират общо 16 отбора, като класирането в дивизията не се взема под внимание.

Отбори, класирали се за плейофите с уайлд кард 

 Заради стачка на играчите редовния сезон през 1982 е само от девет срещи. За плейофите се класират общо 16 отбора, като класирането в дивизията не се взема под внимание.

Общо участия в плейофи

Бележки 

Национална футболна лига